Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Dar'ja Gavrilova e Irina Chromačëva che hanno battuto in finale Conny Perrin e Maša Zec Peškirič 6-0, 7-61.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (semifinali)
 Yvonne Meusburger /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

 Victoria Larrière /  Irena Pavlović (quarti di finale)
 Stephanie Vogt /  Sandra Zaniewska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2012